Mount Carmel (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Mount Carmel (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Mount Carmel (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Mount Carmel (Ohio), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Mount Carmel (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.